Па́вел Никола́евич Зава́льный (род. 11 августа 1961) — российский предприниматель, государственный и политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы по энергетике с 21 апреля 2015 года. Член фракции «Единая Россия».

Депутат Государственной думы VI и VII и VIII созывов. 

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.

Биография 
Родился 11 августа 1961 года в селе Хотьково (Калужская область))В 1984 году окончил Калужский филиал МВТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «турбиностроение». В 2003 году прошёл курс переподготовки по программе «Директор по экономике и финансам» в Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве РФ, в 2005 году там же прошёл переподготовку по программе «Мастер делового администрирования».

Кандидат технических наук, в 1998 году защитил диссертацию в Уральском государственном техническом университете по теме «Повышение эффективности использования центробежных нагнетателей с газотурбинными установками в газотранспортных системах».

В 1984—1987 годах работал инженером, диспетчером, начальником компрессорной станции ПО «Тюментрансгаз». В 1987—1995 годах работал на дочернем предприятии "РАО «Газпром» «Тюментрансгаз» заместителем начальника, главным инженером управления, начальником производственного отдела. В 1995 назначен заместителем генерального директора «Тюментрансгаз» РАО «Газпром». В 1996 назначен генеральным директором ООО «Тюментрансгаз» ОАО «Газпром», работал в этой должности до 2008 года. В 2008 году назначен генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск», где работал до 2011 года. В 2001—2011 годах трижды избирался депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, депутат третьего созыва от избирательного округа № 4, депутат четвёртого созыва от одномандатного избирательного округа № 1, депутат пятого созыва от одномандатного избирательного округа № 1.

В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы VI созыва, баллотировался по спискам партии «Единая Россия».

В 2016 году повторно баллотировался в Государственную Думу VII созыва, избран депутатом по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222.

В 2021 году в третий раз избрался в Государственную Думу, став депутатом VIII созыва от партии “Единая Россия” по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу №222. С 15 апреля 2015 года занимает пост председателя комитета Государственной Думы по энергетике.

Президент Федерации бильярдного спорта России.

Президент Российского газового общества.

Член Коллегии Министерства энергетики РФ.

Законотворческая деятельность 
С января 2012 по март 2022 года, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI,VII и VIII созывов, выступил соавтором 27 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Лоббирует инициативы в интересах топливной промышленности, в частности ПАО «Газпром». В Госдуме VI созыва он рекомендовал отклонить законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа, чтобы сохранить за «Газпромом» это исключительное право, а также предлагал поправки в шельфовое законодательство, позволяющие монополии создавать плавучие буровые установки без разрешения властей и передавать их в собственность дочерним предприятиям. Поддержал законопроект об административной ответственности за нарушение охранных зон возле объектов систем газоснабжения.

Позиция по отношению к введению социальной нормы потребления электроэнергии 
Павел Завальный готов поддержать введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения (т.е. тарифов на электроэнергию, дифференцированных по объемам потребления) на федеральном уровне.

Санкции 
30 сентября 2022 года, из-за вторжения России на Украину, внесен в санкционные списки США.

16 декабря 2022 года внесен в санкционный список Евросоюза за поддержку и реализации политики, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины так как «проголосовал за незаконную аннексию областей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и их включение в состав Российской Федерации» .

Также находится под санкциями Швейцарии, Украины, Канады и Новой Зеландии.

Собственность и доходы 
По официальным данным, доход Завального вместе с супругой за 2011 год составил более 250,6 млн рублей. Семье принадлежат 4 земельных участка общей площадью 6 тыс. квадратных метров, жилой дом площадью 706 квадратных метров, квартира, автомобили Bentley Continental Flying Spur, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz. В рейтинге доходов депутатов Госдумы за 2011 год Завальный занял 10-е место.

В рейтинге доходов чиновников русского издания журнала Форбс за 2012 год Павел Завальный занял 35-е место с суммарным доходом семьи 250 миллионов рублей.

См. также 
 Золотые крендели «Единой России»

Примечания

Ссылки 
 Завальный Павел Николаевич  // Официальная страница депутата Государственной Думы
 Завальный Павел Николаевич  // Декларатор.орг

Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Выпускники МГТУ
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине